Canberra steht für:

 Canberra, die Hauptstadt und achtgrößte Stadt Australiens
 Canberra (Marskrater), ein Krater auf dem Mars
 Canberra (Schiff), war ein britisches Passagierschiff
 English Electric Canberra, ein zweistrahliges britisches Kampfflugzeug der Zeit des Kalten Krieges
 Erzbistum Canberra-Goulburn, eine in Australien gelegene römisch-katholische Erzdiözese mit Sitz in Canberra
 HMAS Canberra, mehrere Schiffe der australischen Marine
 RMS Canberra, ein britisches Postschiff 
 den US-Kreuzer USS Canberra (CA-70), siehe Baltimore-Klasse

Siehe auch: